Бори́с Миха́йлович Моро́зов (1931—1997) — советский оперный певец (бас); , Народный артист РСФСР (1986).

Биография 
Пел в хоре Донецкого театра оперы и балета. С 1960 года — солист Одесского театра оперы и балета, с 1961 года — Донецкого театра оперы и балета.

С 1971 года — солист Большого театра.

Похоронен на  в Москве.

Оперные роли 
 Иван Сусанин — «Иван Сусанин» М. И. Глинки
 Фарлаф — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки
 Мельник — «Русалка» А. С. Даргомыжского
 Кончак — «Князь Игорь» А. П. Бородина
 Борис Годунов; Варлаам — «Борис Годунов» М. П. Мусоргского
 Кочубей — «Мазепа» П. И. Чайковского
 Варяжский гость — «Садко» Н. А. Римского-Корсакова
 боярин Шелога — «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова
 Князь Юрий — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова
 Малюта Скуратов, опричник — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова
 Борис Тимофеевич — «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») Д. Д. Шостаковича
 Собакевич — «Мёртвые души» Р. К. Щедрина
 Спарафучиле — «Риголетто» Дж. Верди
 Феррандо — «Трубадур» Дж. Верди
 Балага; Генерал Ермолов; Жако — «Война и мир» С. С. Прокофьева
 Ременюк — «Семён Котко» С. С. Прокофьева
 Министр — «Октябрь» В. И. Мурадели

Видеозаписи 
 1981 — «Князь Игорь» Александра Бородина (Кончак), реж. Олег Моралев, Александр Баранников, дир. Марк Эрмлер.

Дискография 
 1973 Малюта Скуратов, опричник — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, дирижёр Фуат Мансуров — «Мелодия» / Angel, SRCL-4122; Мелодия / Eurodisc, 87 443 XIR / 87 440 XR
 Фарлаф — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, дирижёр Юрий Симонов — «Мелодия», CD 10 01346 (3 CD)
 1980 «Садко» Н. А. Римского-Корсакова, дирижёр Юрий Симонов — Video Artists Int’l
 2010 Фарлаф — «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, дирижёр Юрий Симонов — «Мелодия», CD 10 01740
 2010 Малюта Скуратов, опричник — «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, дирижёр Юрий Симонов (запись 1983 года) — Video Artists Int’l
 2014 Сцена и рондо из оперы «Руслан и Людмила» (2-е действие) — Большой / Выдающиеся певцы ГАБТ 1945—1990 г. — «Мелодия»
 2014 Старый слуга — «Демон» А. Г. Рубинштейна, дирижёр Борис Хайкин (запись 1974 года) — «Мелодия»

Награды и признание 
 Заслуженный артист Украинской ССР (1967).
 Заслуженный артист РСФСР (25.05.1976).
 Народный артист РСФСР (17.12.1986).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Басы
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета
Персоналии:Донецкий театр оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко
Оперная труппа Большого театра